Festa – raduno organizzato di persone
 Festa – celebrazione nel giorno dell'anniversario di un importante evento
 Festa nazionale
 Festa del santo patrono
 Giorno festivo
 Festa – nella liturgia cattolica, celebrazione dei misteri della vita di Cristo o dei santi che hanno importanza liturgica media
 Festa di precetto – giorno in cui i fedeli della Chiesa cattolica hanno l'obbligo di partecipare alla Messa

Persone 
Al Festa – regista e compositore italiano
Alberto Festa – ex calciatore portoghese
Battista Festa – ex calciatore italiano
Costanzo Festa – compositore italiano
Elio Festa – ciclista su strada italiano
Enrico Festa – naturalista italiano
Gianluca Festa – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
Giuseppe Maria Festa – musicista italiano
Giuseppe Festa – scrittore e giornalista italiano
Ivan Festa – attore italiano
Matilde Festa – pittrice e mosaicista italiana
Nicola Festa – filologo classico, intellettuale e politico italiano
Ottavio Festa –  compositore e maestro di cappella italiano
Pasquale Festa Campanile – regista, sceneggiatore e scrittore italiano
Sergio Festa – hockeista su pista italiano
Tano Festa – artista, pittore e fotografo italiano

Altro
Festa – frazione del comune italiano di Pancalieri nella città metropolitana di Torino
Bivacco Valerio Festa – bivacco delle Alpi Retiche meridionali
Festa – album di Alex Britti del 2005
Festa – singolo di Alex Britti del 2005
Festa – cratere sulla superficie di Venere
Festa – personaggio dei fumetti DC Comics, nemico di Batman